Moruya är ett släkte av nattsländor. Moruya ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Moruya